Schäffer steht für:
 Schäffer, für den Handel verantwortlicher Beamter im Deutschordensstaat
 Schäffer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schäffer (Familie), deutsche Medizinerfamilie aus Regensburg

Siehe auch:
 Schäffer-Reaktion
 Schäffer-Poeschel Verlag
 Schäfer
 Scheffer